Ма́ммери — фамилия. Известные носители:
 Маммери, Альберт (1855—1895) — английский альпинист.
 Маммери, Гарри (; 1889—1945) — американский хоккеист.
 Маммери, Мулуд (Mouloud Mammeri; 1917—1989) — алжирский франкоязычный писатель.